Ловен — власна назва.

Особи 
 Свен Людвіг Ловен  — шведський морський зоолог.

Топоніми

Ловен — стара назва Левена.

Ловен-Планк — муніципалітет у регіоні О-де-Франс.

Ловен (острів) — на озері Меларен.